Кубок Англии 1947/1948 — 67-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире одержала команда «Манчестер Юнайтед», обыграв в финале на «Уэмбли» «Блэкпул» со счётом 4:2, тем самым завоевав трофей второй раз.

Календарь

Квалификационные раунды 
С 4 октября 1947 года по 15 ноября 1947 года проводились отборочные соревнования к 67-му розыгрышу Кубка Англии по футболу. Большое количество клубов, участвовавших в турнире из низших звеньев английской футбольной лиги, означало, что соревнование началось с нескольких предварительных и отборочных раундов. 25 команд, победивших в четвёртом отборочном раунде, выходили в первый этап Кубка.

Первый раунд 
На этом этапе турнира 41 клуб третьего северного и третьего южного дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 29 ноября 1947 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 13 декабря 1947 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 10 января 1948 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 24 января 1948 года.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда были запланированы на 7 февраля 1948 года.

Шестой раунд 
Четвертьфинальные матчи были сыграны 28 февраля 1948.

Полуфиналы 
Полуфиналы были сыграны 13 марта 1948 года.

Финал 

Финал Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Блэкпулом» прошёл на Уэмбли 24 апреля 1948. Ко второму тайму Блэкпул вёл со счётом 2:1, благодаря голам Эдди Шимвелла и Стэна Мортенсена, но на 70 минуте матча Джек Роули, оформив дубль, восстановил равновесие, а через 10 минут голы Стэна Пирсона и Джона Андерсона принесли «красным дьяволам» первый Кубок за 39 лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФА TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1947/48 на rssf.com
 Сезон Кубка ФА 1947/48 на soccerbase.com

1947
Англия
Футбол в Англии в сезоне 1947/1948
Футбол в Европе в 1947 году
Футбол в Европе в 1948 году